Dai Davies può riferirsi a:

 Dai Davies (1880–1944), multisportivo internazionale gallese nel rugby a XV e nel calcio e per la Gran Bretagna nel rugby a XIII
 Dai Davies (1925-2003), rugbista a 15 gallese
 Dai Davies (1948-2011), calciatore gallese